Кастильбланко-де-лос-Арройос () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Норте-де-Севилья. Занимает площадь 325 км². Население 5156 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 34 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Castilblanco de los Arroyos — Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Información de Castilblanco de los Arroyos
 Castilblanco de los Arroyos — Web no oficial con diversas secciones para conocer mejor este municipio 
 Castilblanco de los Arroyos — Espacio de actualidad sobre Castilblanco de los Arroyos

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи